Le nom Pierre de Montlaur est porté par les personnes suivantes :
 Pierre de Montlaur, évêque de Fréjus (1154-1157).
 Pierre de Montlaur, évêque de Marseille (1214-1229).

Voir aussi